Miejscowości w USA:
 Pinewood – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Miami-Dade
 Pinewood – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter

Inne:
 Pinewood Studio – studio nagraniowe mieszczące się w Londynie
W Wielkiej Brytanii:
 Pinewood – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)